Дашке́вич — українське та білоруське прізвище.

 Дашкевич Володимир Сергійович (20 січня 1934) — російський композитор. Заслужений діяч мистецтв Росії.
 Дашкевич Дмитро — білоруський політв'язень.
 Дашкевич Іван Михайлович — фундатор василіянських монастирів Поділля.
 Дашкевич Микола Павлович — літературознавець.
 Дашкевич Михайло Іродіонович — архітектор, інженер.
 Дашкевич Михайло — український письменник.
 Дашкевич Михайло Павлович — український дипломат.
 Дашкевич Остап — отаман Війська Запорізького Низового у XVI ст., нащадок князів Київської Русі і ханів Монгольської імперії, отаман, який є одним з перших воєноначальників, що озброїв козаків вогнепальною зброєю.
 Дашкевич Сильвестр — український громадський діяч та редактор.
 Дашкевич Роман Іванович — генерал-хорунжий УНР.
 Дашкевич Ярослав Романович — український історик.
 Дашкевич-Горбацький Володислав Володимирович (16 серпня 1879 — 7 червня 1952) — військовий діяч УНР та УД, дипломат.
 Дашкевич Ярослав Михайлович (1995—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища